Уолтер Байрон (; 11 июня 1899 — 2 марта 1972) — английский актёр кино. Наиболее значительной его ролью стала роль партнера Глории Свенсон в фильме 1929 года «Королева Келли». киноактер. Всего за время своей карьеры в кино, которая продолжалась с 1926 по 1942 год, снялся в 66 фильмах.

Избранная фильмография 
 1927 — Крокеты
 1927 — Остров страсти / Passion Island — Тони
 1927 — Один из лучших / One of the Best
 1928 — Два маленьких барабинщика / Two Little Drummer Boys
 1928 — Пассажир
 1928 — Победа
 1928 — Томми Аткинс
 1928 — Пробуждение / The Awakening
 1929 — Королева Келли / Queen Kelly — принц Вольфрам
 1929 — Священный огонь
 1930 — Танцоры
 1931 — Лев и Агнец
 1931 — Бесшабашный час
 1931 — Жёлтый билет
 1932 — Только по уик-эндам / Week Ends Only
 1932 — Три умницы / Three Wise Girls — Джерри Декстер
 1932 — / The Savage Girl
 1932 — Общественная девушка
 1932 — Крестоносец
 1935 — Не ставь на блондинок / Don’t Bet on Blondes — Дуайт Бордман
 1935 — Фоли-Бержер де Пари
 1936 — Мария Шотландская / Mary of Scotland
 1937 — Назад в обращении
 1938 — Мистер Боггс оступился

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании